Badaljan ist der Familienname folgender Personen:

 Garnik Badaljan (1958–2019), armenischer Diplomat
 Geworg Badaljan (* 1991), armenischer Fußballspieler